Паму́шис () — посёлок в Пакруойском районе  () Шяуляйского уезда Литвы. Административно входит в состав Пашвитинского староства.
 
Изначально на месте современного Памушиса находилось поместье, в котором, согласно официальной версии, в 1761 году родился российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года князь М.Б.Барклай-де-Толли.

Населённые пункты Пакруойского района
Пашвитинское староство